Eruca stand oder steht für:

 die monotypische Gattung Eruca und damit für die Art Senfrauke
 die Unterart Garten-Senfrauke
 Weißer Senf
 verschiedene Kohl-Arten bzw. Senfsorten

Siehe auch:
 Schwarzer Senf
 Acker-Senf
 Raukenähnlicher Doppelsame